UK Championship 1992 (Royal Liver Assurance UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 13 och 29 november 1992 i Guild Hall i Preston, England. Jimmy White vann turneringen efter att ha slagit regerande mästaren John Parrott i finalen med 16-9.

Händelser i samband med turneringen
Turneringen markerade något av ett generationsskifte; flera blivande världsmästare gjorde debut detta år: Mark Williams, Ken Doherty, Peter Ebdon och Ronnie O'Sullivan. Dessutom blivande rankingtitelvinnarna Stephen Lee, Chris Small och Fergal O'Brien.
Peter Ebdon gjorde ett maximumbreak, dock i de tidiga skedena av turneringen, som inte TV-sändes.
Detta var Jimmy Whites enda UK-seger. Däremot var det hans andra rankingtitel i rad, han hade vunnit Grand Prix föregående månad.
Årets final var den sista som spelades över 31 frames och två dagar.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene
Snooker Database

1992 i Storbritannien
Snookersäsongen 1992/1993
1992